Tinga peut désigner :
 Tinga (1978-), Paulo César Fonseca do Nascimento, footballeur international brésilien ;
 Tinga (1990-), Luiz Otávio Santos de Araújo, footballeur brésilien.